Kaldéer kan syfta på:

Historisk demografi 
 Kaldéer – en semitisk stam, invandrade till Babylonien västerifrån omkring 1000-talet f. Kr. (ibland förväxlade med de historiska babylonierna), se Kaldeen 
 Kaldeiska dynastin – den elfte dynastin av babyloniska kungar under 600-talet f. Kr.

Språk 
 Kaldeisk nyarameiska/kaldeiska/keldanska - en modern dialekt av arameiska talad av kaldeiskt kristna katoliker (se nedan)

Kaldeisk-katolska kyrkan 
 Kaldeisk-katolska kyrkan – en östlig katolsk självbestämmande delkyrka med säte i Bagdad, Irak i full kyrkogemenskap med den romersk-katolska kyrkan under påvens ledning
 Kaldeisk rit – den rit som används av den med påven i Rom förenade kaldeisk-katolska kyrkan, samt Österns apostoliska och katolska assyriska kyrka

Var finns Kaldéer 

 Främst i Ankawa (som ligger i Erbil), Zakho och Shaqlawa.